Der Citroën C2 ist ein von Herbst 2003 bis Ende 2009 gebauter viersitziger Kleinwagen mit drei Türen des französischen Automobilherstellers PSA Peugeot Citroën. Als Vorgänger gilt der Citroën Saxo.

Der C2 basierte auf einer verkürzten Plattform des Citroën C3 und wurde mit ihm zusammen in Aulnay-sous-Bois bei Paris gefertigt. Das Werk produziert seit 1973 Citroën-Wagen und stellte im Jahr 2005 283.100 Fahrzeuge her.

Modellgeschichte 
Der C2 wurde ab Oktober 2003 in sechs Versionen angeboten. Alle C2 haben Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler, mindestens vier Airbags, elektrische Fensterheber (nicht in allen Modellen verfügbar), elektrische Servolenkung und Zentralverriegelung.

Grundmodell ist der Tonic, gefolgt vom VTR (nur mit 54-kW-Ottomotor) und den beiden stärksten Otto- und Dieselmotoren mit 80 kW und 90 kW der VTS-Modelle.

Das VTR-Modell hat unter anderem Sportsitze, eine Klimaanlage mit vollautomatischer Regelung und Pollenfilter, Lederlenkrad, CD-Radio, elektrisch verstellbare Außenspiegel und Nebelscheinwerfer; die beiden VTS haben zusätzlich ein verbessertes Fahrwerk, eine verbesserte Bremsanlage mit innenbelüfteten Scheiben vorn und hinteren Scheiben- statt Trommelbremsen. Mit Kopfairbags und Fahrdynamikregelung (ESP mit Antriebsschlupfregelung), die beim VTS ebenfalls serienmäßig sind, können die anderen Modelle (HDI 70 nur Kopfairbags) optional ausgestattet werden.

Design 
Auffällig an der Karosserie des C2 sind vor allem die gegenläufig zugeschnittenen Seitenscheiben, die ausgestellten vorderen Kotflügel und das breite Steilheck mit der zweigeteilten Heckklappe – diese öffnet sich zur Hälfte nach oben, die andere Hälfte klappt nach unten. Dabei trägt die untere Klappe nach Herstellerangaben 100 kg, was das Beladen des Kofferraumes erleichtert.

Im Innenraum fallen vor allem die vor dem Facelift gebauten Fahrzeuge durch bunt eingefärbte Sitzbezüge, Schaltknüppel und Türgriffe auf. Gegen Aufpreis hat der C2 hinten verschiebbare Einzelsitze.

Modellpflegen 
Im Oktober 2005 wurde gab es eine Modellpflege des Wagens. Die neuere Version hat ein neues Armaturenbrett, Klarglasrückleuchten und neue Ausstattungsvarianten sowie ein CAN-Bus-System. Wie beim Citroën C3 wurde eine Ausführung Stopp&Start in Verbindung mit Senso Drive (Schalten ohne Kupplung) und dem 1,4-l-Motor mit 16 Ventilen und 65 kW (88 PS) angeboten. Stopp&Start bedeutet, dass der Wagen sich automatisch bei getretenem Bremspedal im Stand ausschaltet und beim Loslassen wieder startet.

Im Juni 2008 wurde der C2 erneut einem Facelift unterzogen, bei welchem vor allem die Front mit einem neu gestalteten Kühlergrill und einem breiteren Markenlogo aufgefrischt wurde.

Im März 2009 veröffentlichte das Rapid Exchange of Information System der EU, dass in Deutschland eine Rückrufaktion für den C2 mit Produktionsdatum zwischen dem 15. und 19. März 2008 durchgeführt wird, da sich die hinteren Sitze bei einer Kollision lösen und so zur Gefahr werden könnten.

Im Herbst 2009 debütierten auf der IAA in Frankfurt die Nachfolger von C2 und C3. Während der Nachfolger des C3 den alten Namen beibehielt, bekam die dreitürige Ausführung eine eigene Bezeichnung, welche als aufgewertete Version des C3 mit Mini und Alfa Romeo MiTo konkurrieren soll.

Der offizielle Nachfolger des C2 heißt seit März 2010 DS3.

Technische Daten 
Drei Ottomotoren und zwei Common-Rail-Dieselmotoren sind erhältlich. Alle entsprechen der Schadstoffklasse Euro 4; der C2 HDI 110 FAP (HDI, High Pressure Direct Injection) mit Partikelfilter (FAP, Filtre à Particules) hat zusätzlich die Partikelminderungsstufe PM5.

Zulassungszahlen in Deutschland 
Zwischen 2003 und 2011 sind in der Bundesrepublik Deutschland 58.490 Citroën C2 neu zugelassen worden. Mit 12.972 Einheiten war 2004 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Motorsport 
Auch im Motorsport ist Citroën mit dem C2 sehr erfolgreich. In der JWRC (Junior World Rally Championship) siegte Citroën mit dem C2-R2 2005 mit Julien Pressac am Steuer.

In der Junior WM 2006 waren Aaron Burkart und Tanja Geilhausen mit dem Citroën C2 Super 1600 in der Junior World Rally Championship vorne mit dabei. Im Jahr 2005 siegte in dieser Kategorie Daniel Sordo in einem Citroën C2 mit 53 Punkten, wie auch schon Daniel Sola 2002. Im Jahr 2002 waren die ersten drei Plätze von Citroën-Fahrern belegt.

Im Ausland 

Unter der Bezeichnung Citroën C2 bot Dongfeng Peugeot Citroën Automobile bis 2013 ein Fahrzeug an, das kein Derivat des europäischen C2 ist, sondern eine Überarbeitung des im Frühjahr 2012 eingestellten Peugeot 206. Dieses Fahrzeug wurde in Wuhan gefertigt und nur auf dem chinesischen Markt angeboten.

Siehe auch 
PSA-TU-Motor

Einzelnachweise

Weblinks 

Kombilimousine